Derinkuyu (district), een Turks district in de provincie Nevşeh
 Derinkuyu (ondergrondse stad), de hoofdplaats van het Turks district Derinkuyu